Туруновка — село в Венгеровском районе Новосибирской области России. Административный центр Туруновского сельсовета.

География 
Расположено на реке Кама (приток Оми) в 19 км к юго-востоку от Венгерово и в 83 км к северо-западу от Куйбышева. Окружено лесами. Площадь села — 36 гектаров.

Через село проходит автодорога Куйбышев — Венгерово.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения, 1 образовательное учреждение.

Археология 
В XIX веке между Туруновкой и Спасским (Венгерово) насчитывалось 122 кургана, составивших Усть-Тартасский могильник.

Примечания 

Населённые пункты Венгеровского района